1370 км, 1370-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1370 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 514116.
 1370 км — путевой пост, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 406417.
 1370 км, Ост. пункт 1370 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога, Карагандинское отделение (Казахстан). Код 677972.
 1370 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Республика Крым.